(1930-1996), parolier de chansons ;
 Bill Buchanan, personnage de la série télévisée 24 heures chrono.